Группа M81 — группа галактик в созвездиях Большая Медведица и Жираф, которая включает известные галактики Мессье 81 (Галактика Боде) и Мессье 82 (Галактика Сигара), а также несколько других галактик с высокой видимой яркостью. Центр группы находится примерно на расстоянии 3,6 мпк, что делает её одной из ближайших групп галактик к Местной группе. Группа, по оценкам, общей массой (1,03 ± 0,17)M☉.

Группа M81 вместе с Местной группой и другими близлежащими группами в составе Местного листа галактик входит в сверхскопление Девы.

Галактики 
В таблице ниже перечислены галактики, которые были определены в группу M81 И. Д. Караченцевым.

Обратите внимание, что имена объектов, используемых в приведённой выше таблице отличаются от имён, используемых Караченцевым. NGC, IC, UGC, PGC и номера во многих случаях были изменены на более известные.

Взаимодействие в группе 
Мессье 81, Мессье 82 и NGC 3077 сильно взаимодействуют друг с другом. Гравитационные взаимодействия лишили части водорода всех трёх галактик, что привело к образованию нитевидных газовых структур внутри группы. Кроме того, взаимодействие также вызвало попадание части межзвездного газа в центр Мессье 82 и NGC 3077, что привело к высокой активности звездообразования (или формированию многих звёзд) в центрах этих двух галактик.

Ссылки 

Местное сверхскопление